Алекса́ндр Михайлович Родио́нов:
 Родионов, Александр Михайлович (1945—2013) — русский писатель.
 Родионов, Александр Михайлович (род. 1990) — российский хоккеист.